Мелпа — папуасский язык, который распространён в Папуа-Новой Гвинее, в провинции Уэстерн-Хайлендс.

Письменность 
Алфавит языка мелпа основан на латинице.

Современный алфавит.

Существуют также другие версии алфавита.

Один из проектов азбуки.

Старая версия алфавита.

Ещё один старый алфавит, разработанный лютеранами.

Примечания

Ссылки 
 Kay Owens. «The Work of Glendon Lean on the Counting Systems of Papua New Guinea and Oceania», section «The Melpa Counting System». Mathematics Education Research Journal vol. 13 (April 2001), 

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Трансновогвинейские языки